Антонио Алессандрини (1786-1861; ) — итальянский врач и анатом.

Антонио Алессандрини родился 30 июня 1781 года в городе Болонье.

Начальное образование получил в Модене и затем изучал медицину в Болонье, где был назначен на должность прозектора.

Стараниями Антонио Алессандрини там были заведены обширные музеи для сравнительной анатомии, сравнительной патологии и палеонтологии. Писал по зоологии, анатомии и хирургии, был превосходным учителем анатомии и ветеринарных наук, составлявших первоначально любимый предмет его занятий, гуманным врачом и предусмотрительным санитарным чиновником.

Когда в 1836 и 1849 холера подходила к Болонье, он спас город строгим разобщением больных от здоровых.

Антонио Алессандрини скончался в Болонье 6 апреля 1861 года.

Избранные труды 
На латинском языке:

 Antonii Alessandrini, De piscium apparatu respirationis tum speciatimo Orthragorisci (Orthragoriscus Alexandrini Ranzani), Bononiae: ex typographaeo Emygidii ab Ulmo et Iosephi Tiocchi, 1838
 Antonii Alessandrini, Descriptio anatomica humani fetus bicorporei-monocephali et cerebro carentis, Bononiae: ex typographaeo Hemigidii Dall'Olmo et Josephi Tiocchi. Estratto da: Novi commentarii Academiae scientiarum Instituti bononiensis, tomo 2.
 Antonii Alessandrini, Descriptio veri pancreatis gladularis et parenchymatosi in accipensere et in esoce reperti, Boniae: ex typographaeo Hemygidii Dall'Olmo et Josephi Tiocchi, Estratto da: Novi commentarii Academiae scientirum Instituti bononiensis, tomo 2.
 Antonii Alessandrini Observationes super intima branchiarum structura piscium cartilagineorum, Bononiae: ex officina Emygidii ab Ulmo , 1840.
 Antonii Alessandrini, Apparatus branchiarum heterobranchi anguillaris heterobranchus anguillaris geoff. Silurus anguillaris linnaei, Bononiae: ex officina Emygdii ab Ulmo, 1841
 Antonii Alessandrini, De anatome pathologica comparata tum speciatim de ejus ad ossea sjstemata applicatione, Bononiae: ex officina Emygdii ab Ulmo, 1841
 Antonii Alessandrini, De piscium apparatu respirationis tum speciatim orthragorisci / Antonii Alessandrini, Bononiae: ex typographaeo Emygdii ab Ulmo et Iosephi Tiocchi, 1838
 Antonii Alessandrini, De testudinis caouanae larynge / Antonii Alessandrini, Bononiae: ex officina Emygdii ab Ulmo et Iosephi Tiocchi, 1834
 Antonii Alessandrini, De testudinum lingua atque osse hyoideo / Antonii Alessandrini, Bononiae: ex typographeo Emygdii ab Ulmo et Iosephi Tiocchi, 1832
 Antonii Alessandrini, Descriptio anatomica humani fetus bicorporei-monocephali et cerebro carentis, Bononiae: ex typographeo Hemigdii dall'Olmo et Josephi Tiocchi, 1835
 Antonii Alessandrini, Descriptio veri pancreatis glandularis et parenchymatosi in accipensere et in esoce reperti, Bononiae: ex typographeo Hemigdii dall'Olmo et Josephi Tiocchi, 1835
 Antonii Alessandrini, Observationes super intima branchiarum structura piscium cartilagineorum, Bononiae: ex officina Emygdii ab Ulmo, 1840
 Antonii Alessandrini de testudinum lingua atque osse hyoideo, Bononiae: Ex typographeo Emygdii ab Ulmo et Iosephi Tiocchi, 1832

На итальянском языке:

 Antonio Alessandrini, Catalogo degli oggetti e preparati più interessanti del Gabinetto d'anatomia comparata della Pontificia Universita di Bologna dalla sua fondazione all'ottobre 1852 del professore Antonio Alessandrini, Bologna: tipografia Sassi nelle Spaderie, 1854
 Antonio Alessandrini, Cenni sulla storia e sulla notomia della testuggine coriacea marina, S.L., S.N., 1841
 Antonio Alessandrini, Descrizione dei preparati più interessanti d'anatomia patologica esistenti nel Gabinetto d'anatomia comparata dell'Universita di Bologna: memoria I letta nella sessione delli 9 dicembre 1858, Bologna, 1860
 Antonio Alessandrini, Descrizione dei preparati più interessanti d'anatomia patologica esistenti nel Gabinetto d'anatomia comparata dell'Universita di Bologna: memoria II letta nella sessione dei 15 marzo 1860, Bologna, 1861
 Antonio Alessandrini, Descrizione dei preparati più interessanti d'anatomia patologica esistenti nel Gabinetto d'anatomia comparata dell'Universita di Bologna: memoria III letta nella sessione del 10 gennaio 1861, Bologna, 1862
 Antonio Alessandrini, Descrizione di un vitello mostruoso mancante di porzione del midollo spinale, Bologna: tip. Marsigli, 1829
 Antonio Alessandrini, Elenco degli scritti del principe di Musignano Don Carlo Luciano Bonaparte, Estr. da: Nuovi annali delle scienze naturali, fasc. 9
 Antonio Alessandrini, Illustrazione di uno scheletro di foca: memoria letta all'Accademia delle scienze dell'istituto di Bologna nella sessione del 12 aprile 1850, Estr. da: Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, t. II, Bologna, 1850
 Antonio Alessandrini, Nota ad alcune osservazioni critiche dei signori Dumeril e Bibron, Bologna, 1845
 Antonio Alessandrini, Notizie storiche sugli studi e sugli scritti del professore Gaetano Gandolfi, Bologna: tip. della Volpe e del Nobili, 1840
 Antonio Alessandrini, Osservazioni su gl'inviluppi del feto della Phoca bicolor, Bologna: s. n., 1838
 Antonio Alessandrini, Osservazioni su gl'inviluppi del feto della Phoca bicolor, Bologna, s. n., post 1819
 Antonio Alessandrini, Regolamento pel Gabinetto privato di lettura della Societa medico-chirurgica di Bologna: sanzionato dall'Eminentissimo Arcicancelliere di questa Pontificia Universita con suo decreto del 25 aprile 1837, Bologna, 1837
 Antonio Alessandrini, Su le ossa dei bruti e singolarmente quelle del cavallo fratturate possano riunirsi e formare callo durevole etc., Bologna, 1837
 Commissione provinciale di Sanità <di Bologna>, Breve istruzione intorno alla malattia cholera morbus, Bologna: Stamperia governativa Sassi, 1831

Источники 
 
 Использованы материалы италоязычного раздела Википедии.

Медики Италии
Анатомы Италии